Öreg-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Öreg-barlang, a Bagyura-barlang másik neve.
 Öreg-barlang, a Harcsaszájú-barlang másik neve.
 Öreg-barlang, a Pomázi kőfejtő 1. sz. barlangjának másik neve.
 Öreg-barlang, a Rákóczi 1. sz. barlang másik neve.

Hasonló nevű:

 Öreg barlang, a Harcsaszájú-barlang másik neve.